Àlcetes I de Macedònia, rei de Macedònia.
 Àlcetes I de l'Epir fou rei de l'Epir.
 Àlcetes II de l'Epir fou rei de l'Epir, net d'Àlcetes I.
 Àlcetes fou un general d'Alexandre el Gran.